UMC steht für:
 University of Management and Communication (FH) in Potsdam
 United Methodist Church (Evangelisch-methodistische Kirche), eine weltweite christliche Kirche in der Tradition der Reformation
 United Microelectronics Corporation, eine der größten  Fertigungsbetriebe zur Halbleiterherstellung
 Uppsala Monitoring Centre eine Institution zur weltweiten Erfassung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, siehe Weltgesundheitsorganisation #Internationale Arzneimittelsicherheit
 Usines municipales de Colmar, siehe  Straßenbahn Colmar

umc steht für:
 Marrukinische Sprache (ISO-639-3-Code)

UMC